Gråsjön kan syfta på ett antal insjöar, eller från dessa avledda bebyggelsenamn, i Sverige:

Gråsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Gråsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (58,2 ha)
Gråsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (76,2 ha)
Neder-Gråsjön, sjö i Hudiksvalls kommun
Gråsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (62,9 ha)
Gråsjön (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,01 km²)
Gråsjön, Åre kommun –en numera övergiven by i Åre kommun, belägen vid sjöns norra strand
Gråsjön (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (46 ha)
Gråsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (12,8 ha)
Gråsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (6,75 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn